Het ATP-toernooi van Miami 2003 (met de officiële naam NASDAQ-100 Open) vond plaats van 19 tot en met 30 maart 2003. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Tennis Center in Crandon Park in Key Biscayne, Florida.

Titelverdediger Andre Agassi prolongeerde zijn titel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Miami
ATP-toernooi van Miami